Freycenet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Freycenet-la-Tour, kommun, Département de la Haute-Loire, 
 Freycenet-la-Cuche, kommun, Département de la Haute-Loire,